LSP ( — многоуровневый поставщик услуг) — технология Windows Sockets версии 2.0, позволяющая пользователю подключать собственные DLL-библиотеки для обработки вызовов Winsock API.

Суть технологии состоит в том, что любое обращение к Winsock API будет передано по цепочке всем зарегистрированным модулям LSP. Каждый из этих модулей может модифицировать принимаемые/передаваемые данные и/или адреса, либо вообще сбросить («drop») выполнение запроса.

Технология LSP используется для подсчёта и ограничения трафика, антивирусной защиты, регулирования скорости закачки и приоритетов, а также для организации фильтрации контента.

Примеры программ, использующих LSP:
 тунеллер ProxyCap;
 антивирус NOD32.

Уязвимости 
Авторы вирусов и Adware не обошли стороной возможности LSP. Существует множество вредоносных программ, использующих эту технологию в шпионских и рекламных целях, а также в целях обмана межсетевых экранов.

Кроме этого, некорректное удаление программ, использующих LSP или «лечение» вирусов может привести к неработоспособности всей системы Windows Sockets (неработоспособности Интернета или отдельных сайтов). Диагностировать эту неполадку можно по трём символам в квадратных скобках, следующим за именем сайта, вместо IP-адреса (см. рисунок).

Для исправления таких ситуаций существует ряд утилит, наиболее известные из которых — LSPFix и AVZ.

Стоит иметь в виду, что с помощью AVZ можно и испортить настройки LSP, если запустить программу в режиме терминальной сессии. Ввиду этого предпочтительнее использовать стандартные средства для сброса настроек WinSock — утилиту netsh:
netsh winsock reset после чего, в некоторых случаях, может понадобиться выполнение следующей команды: netsh int ip reset resetlog.txt

Примечания

Ссылки 
 ProxyСар. Пробная версия
 Антивирус NOD32. Пробная версия
 Komodia.com. Руководство и примеры

Windows API
Технологии Windows